Ar Ramādī kan syfta på följande platser:

Irak 

 Ramadi Dam, dammbyggnad, Al-Anbar, 
 Al-Ramadi, provinshuvudstad, Al-Anbar, 
 Al-Anbar, provins, 

Robotskapade Irakförgreningar